Хуан Арса Иньиго (; 12 июня 1923, Эстелья — 17 июля 2011, Севилья) — испанский футболист, наиболее известный по выступлениям за испанский клуб «Севилья» (1943—1959). Чемпион Испании, лучший бомбардир в истории «Севильи».

Карьера 
Начинал карьеру в клубе «Алавес». Один сезон 1942/43 провел в «Малаге», после чего перешёл в состав «Севильи». В первом же сезоне забил 17 мячей. В 1946 г. стал чемпионом Испании, этот успех до настоящего времени остаётся единственным для клуба, в 1948 г. выигрывает кубок страны. В решающем матче против «Сельты», завершившемся со счетом 4:1, он забил один из мячей. Дважды становился вице-чемпионом Испании (1951 и 1957). Самым успешным лично для футболиста стал сезон 1954/55, в котором он забил 29 мячей, получив титул «пичичи». Всего за годы выступлении сыграл в «Севилье» в высшем дивизионе страны 349 матчей и забил 182 мяча — лучший показатель в истории клуба.

В составе сборной провел лишь две игры: 1947 и 1952 гг., и ещё одну игру за вторую сборную в 1954 г.

Завершив карьеру игрока, работал тренером. В «Севилью» приходил на должность главного 4 раза: в 1966, 1967, 1968—1969 и 1972—1973 гг. Также работал в «Сельте» (1970—1972, 1973—1974, 1980), «Кадисе» (1974) и «Депортиво» (1977—1978). Однако особых успехов в качестве тренера не достиг.

Достижения

Командные 
«Севилья»
 Чемпион Испании: 1945/46
 Обладатель Кубка Испании: 1947/48

Личные 
 Обладатель «Трофея Пичичи»: 1955

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.bdfutbol.com/en/j/j7469.html
 https://web.archive.org/web/20110827020427/http://sevillistas.orgullodenervion.com/profiles/blogs/juan-arza-la-historia
 http://www.marca.com/2011/07/17/futbol/equipos/sevilla/1310920497.html

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Севилья»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Севилья»
Тренеры ФК «Сельта»
Тренеры ФК «Кадис»
Тренеры ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Обладатели трофея Пичичи